Breitbart ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Breitbart (1969–2012), US-amerikanischer Journalist und Urheber des Breitbart News Network
 Siegmund Breitbart (1893–1925), polnischer Ringer und Artist

Breitbart steht auch für
Breitbart News Network